Ричард Флеминг:
 Флеминг, Ричард — канадский шахматист.
 Флеминг, Ричард - английский епископ.
 Флеминг, Ричард Юджин (1917—1942) — американский морской пехотинец, кавалер Медали Почёта.